Osoby o tym nazwisku:
 Bolesław Bolanowski – polski specjalista w dziedzinie aparatów elektrycznych
 Leszek Bolanowski – polski tekściarz, pisarz, kompozytor i reżyser